Radegunda de Francia (en francés, Radegonde de France; Chinon, 29 de agosto de 1428-Tours, 19 de marzo de 1445) fue una princesa francesa, la hija mayor del rey Carlos VII de Francia y de María de Anjou. Fue prometida a Segismundo de Austria.

Biografía 
Nació en la ciudad de Chinon en agosto de 1428, concretamente el día 29, tal y como atestigua el acta del tesorero general de la reina, haciendo alusión a que el «parto ha tenido lugar, en la ciudad de Chinon, de la señora Radegunda de Francia».

La joven princesa, hija mayor del rey, fue bautizada en honor de Radegunda de Poitiers por el gran culto que le profesaba su padre. Según Christian de Mérindol, esta elección tiene explicaciones políticas, históricas y religiosas en un contexto de reconquista francesa sobre los ingleses:

Radegunda es la única princesa de sangre real que llevó este nombre en todo el conjunto del linaje de los Capetos.

El 22 de abril de 1430, su padre la prometió en matrimonio a Segismundo de Austria, nacido en 1427, hijo del archiduque Federico IV de Austria y Ana de Brunswick-Göttingen, y conde de Tirol.

Enfermó en Tours en el año 1445, probablemente de una pleuritis contraída tras su vuelta a pie de un peregrinaje a la basílica de Nuestra Señora de L'Épine. Fue llevada rápidamente de Poitiers a Tours para que fuese tratada por un eminente médico, Jacques Perchet, pero murió el 19 de marzo a la edad de 16 años.

Fue enterrada en la catedral de San Gaciano de Tours.

Su prometido, Segismundo de Austria, se casó en 1449 con Leonor de Escocia, hija del rey Jacobo I de Escocia.

Ascendencia

Referencias 

Personas de la guerra de los Cien Años
Hijas de Francia del siglo XV de la dinastía de Valois